Alzate steht für:

 Alzate Brianza, italienische Gemeinde

Alzate ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Alzate (* 1983), kolumbianischer Radrennfahrer
 Dario Alzate (* 1955), kolumbianischer Schachspieler
 José Antonio Alzate (1737–1799), spanisch-mexikanischer Naturforscher und Geistlicher
 José Luis Serna Alzate (1936–2014), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Altbischof von Líbano-Honda
 Steven Alzate (* 1998), englisch-kolumbianischer Fußballspieler